Žigrovec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Svetog Ilije, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 217 stanovnika te 55 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
 Vilim Eršek, hrvatski politički emigrant i revolucionar
 Silvestar Sabolčki, hrvatski nogometaš

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji